Суперліга Туреччини 2001—2002  — 44-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

  

  

Примітки: 
1. Клуб Коджаеліспор взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як володар Кубка Туреччини 2001—2002.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

2001-2002
Туреччина
Туреччина
2001 у турецькому спорті
2002 у турецькому спорті